Anthriscus gracilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Ernst Ludwig Hampe. Anthriscus gracilis ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
gracilis